Никола Милошевич (; 17 апреля 1929, Сараево — 24 января 2007, Белград) — сербский философ, теоретик литературы, писатель, профессор, академик Сербской академии наук и искусств, политический деятель, организатор и лидер Сербской либеральной партии ().

Биография 
Окончил философский факультет Белградского университета. С 1969 года — профессор теории литературы на филологическом факультете в альма-матер, читал курсы по творчеству Достоевского и древней поэтике. Действительный член Сербской академии наук и искусств с 1991 года.

Один из основателей Демократической партии Сербии и Сербской либеральной партии, критик режима Слободана Милошевича. В 2003 году был избран депутатом скупщины Сербии.

Был президентом фонда им. Милоша Црнянского.

Умер в Белграде после продолжительной болезни в возрасте 78 лет.

Научная и творческая деятельность 
Плодотворно работал в области философии, занимался литературной деятельностью, журналистикой и литературной критикой.

Автор книг, литературно-исторических и литературно-теоретических исследований, а также многочисленных рецензий и литературно-критических статей.

Ему принадлежит более двадцати книг по вопросам философии и литературно-теоретическим проблемам, несколько книг на политические темы и три художественных романа.

В литературно-теоретической работе, в основном, занимался анализом герменевтики, исследовал произведения мировой литературы (Камю, Сервантеса, Достоевского и др.).

Н. Милошевич — один из первых сербских мыслителей, которые занимались анализом русской религиозной философии (особенно, Н. А. Бердяева).

Кроме того, занимался проблемам философской антропологии, философии религии, отношениями между литературой и философией, а также взаимосвязью между идеологией и философией (в частности, им рассмотрены различные вопросы марксистской идеологии и философии).

Избранные публикации 
 Антропологические очерки / Антрополошки есеји,
 Роман Милоша Црнянского / Роман Милоша Црњанског,
 Отрицательный юноша (герой) / Негативан јунак,
 Идеология, Психология и творчество / Идеологија, психологија и стваралаштво,
 Андрич и Крлежа как антиподы / Андрић и Крлежа као антиподи,
 Виноградник на песке / Зиданица на песку,
 Чем Лукач обязан Ницше / Шта Лукач дугује Ничеу,
 Философия структурализма / Филозофија структурализма,
 Достоевский как мыслитель / Достојевски као мислилац,
 Марксизм и иезуитство / Марксизам и језуитизам,
 Психология познания / Психологија знања,
 Антиномия марксистской идеологии / Антиномија марксистичких идеологија,
 Православие и демократия / Православље и демократија
 Царство Божие на земле. Философия различия / Царство Божије на земљи. Филозофија диференције
 Есть ли смысл в истории / Има ли историја смисла
 Философия и психология / Филозофија и психологија
 Коробка из орехового дерева / Кутија од ораховог дрвета
 Тени прошлого любви / Сенке минулих љубави

Примечания

Ссылки 
 Nikola Milošević (1929—2007)

Персоналии по алфавиту
Выпускники Белградского университета
Родившиеся в Сараеве
Родившиеся в 1929 году
Умершие в Белграде
Умершие в 2007 году
Академики Сербской академии наук и искусств
Педагоги Сербии
Преподаватели Белградского университета
Философы Сербии
Писатели Сербии
Журналисты Сербии
Литературные критики по алфавиту
Политики Сербии
Политики Югославии
Писатели Югославии
Депутаты Народной Скупщины Сербии
Достоевисты
Члены Демократической партии (Сербия)
Сербские писатели
Литературоведы Сербии